Wiktor Nagórski (1911–1972) – polski prawnik i ekonomista, działacz komunistyczny, poseł do Krajowej Rady Narodowej i do Sejmu Ustawodawczego RP
 Wiktor Nagórski (1942–1991) – polski działacz opozycyjny, działacz NSZZ „Solidarność”